Серия B 1954/1955 () — 23-й сезон второй по значимости лиги Италии по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 19 сентября 1954 года и закончился 12 июня 1955 года. В чемпионате приняли участие 18 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Серия B 1954/55 на legaserieb.it
 Серия B 1954/55 на rsssf.com

1954/1955
Футбол в Италии в 1954 году
Футбол в Италии в 1955 году